Kızılay bezeichnet:

 Furkan Kızılay (* 1990), türkischer Schauspieler und Musiker

 Türkiye Kızılay Derneği, türkisch für Türkischer Roter Halbmond

 Kızılay (Ankara), die Innenstadt der türkischen Hauptstadt Ankara

 Kızılay-Platz in der Ankaraner Innenstadt Kızılay